Andrea Amato – cestista italiano
Andrea Amato – attore italiano
Andrea Amato – calciatore italiano
Andrea Amato – architetto italiano